Автомагистра́льная у́лица — улица в жилом районе (микрорайоне) «Сортировочный» Железнодорожного административного района Екатеринбурга.

Расположение и благоустройство 
Улица проходит с юго-востока на северо-запад параллельно железной дороге. Начинается от пересечения с улицей Пехотинцев и заканчивается в промзоне за Расточной улицей. Пересекается с улицами Бебеля и Расточной. Слева на улицу выходят Теплоходный проезд, Проходной переулок и Маневровая улица. Справа примыканий к улице нет.

Протяжённость улицы составляет около 4 км. Ширина проезжей части — около 7 м (по одной полосе в каждую сторону движения). На протяжении улицы имеется два светофора (на перекрёстках с улицами Пехотинцев и Бебеля) и один нерегулируемый пешеходный переход (напротив дома № 4). С нечётной стороны улица оборудована тротуаром, а также оборудована уличным освещением. Нумерация домов начинается от улицы Пехотинцев.

История 
Начало застройки улицы жилыми домами относится к 1976 году. Этажность жилой застройки — 9—16 этажей. Большую часть протяжённости улицы занимает промышленно-складская застройка (к западу от улицы Бебеля).

Примечательные здания и сооружения 
 № 11а — детский сад № 117.
 № 19а — детский сад № 116.

Транспорт 
Автомобильное движение на всей протяжённости улицы двустороннее.

Наземный общественный транспорт 
Движение наземного общественного транспорта по улице не осуществляется. Ближайшая к началу улицы остановка общественного транспорта — «Школа» (ул. Пехотинцев), к концу улицы — «Монтажников» (Расточная ул.).

Ближайшие станции метро 
Действующих станций Екатеринбургского метрополитена поблизости нет. Проведение линий метро в район улицы не запланировано.

Примечания

Литература

Ссылки 
 2ГИС. Интерактивная карта Екатеринбурга